Bottled at Source is een verzamelalbum van de Britse band Turin Brakes. Het markeert het einde van de 10-jarige samenwerking met het label Source (EMI).

Tracklist

Disc 1 
 Painkiller
 Underdog (save me)
 Emergency 72
 Long distance
 The Door
 5 Mile (these are the days)
 Feeling Oblivion
 Average Man
 Over and Over
 Mind over Money
 Fishing for a Dream
 Dark on Fire
 Red Moon
 Something in my Eye
 Stalker
 Last Chance
 Ether Song

Bonus Disc 
 Underdog (Sally) (demo)
 From Balham to Brooklyn (live)
 Mind over Money (demo)
 Everybody Knows (7" version)
 Lost and Found (home recording)
 Where's my Army (home recording)
 So Long (L.A. demo)
 Moonlight Mile
 Atlas of the World
 Asleep with the Fireflies (live)
 Capsule
 Love is all you deserve
 The Seagull
 Time Machine
 Cumulous Clouds
 Rise
 Nessun Dorma (XFM session)

Muziekalbum uit 2009